Jab est un nom qui peut désigner :
 coup de poing direct du bras avant, un coup de poing généralement non appuyé et rapide.

Jab est un code qui peut désigner :
 jabba, une langue du plateau nigérian parlée au Nigeria.

Sport 
JAB de Pau: La Jeanne d'Arc Le Béarn, connue sous le nom de JAB de Pau, est un club omnisports de la ville de Pau. Le club a été fondé en 1902 par l'abbé Laplace, vicaire à la paroisse Saint-Martin de Pau, sous le nom de « patronage Saint-Martin ». La JAB de Pau prend son nom actuel en 1909. Le club est connu pour être le club formateur de Jean-Michel Larqué.

Voir aussi 
 JAB Holding (où JAB est le sigle de Joh. A. Benckiser), une entreprise financière gérant les actifs de la famille Reimann

Code